Oddziały rakietowo-techniczne Wojsk Rakietowych i Artylerii Sił Zbrojnych PRL noszące numer 15:

 15 Polowa Techniczna Baza Remontowa (JW 1480) w Skwierzynie (od 1 sierpnia 1963) → 11 Okręgowa Polowa Techniczna Baza Remontowa (JW 1480) w Skwierzynie (od 1 stycznia 1964)
 Grupa Organizacyjna 11 Okręgowej Polowej Technicznej Bazy Remontowej w Miedwiu JW 1154 (1963) → Grupa Organizacyjna 15 Polowej Technicznej Bazy Remontowej w Miedwiu JW 1154 (od 1 stycznia 1964) → 15 Polowa Techniczna Baza Remontowa w Miedwiu JW 1154 (od 1 września 1965)

Uwagi